Gefeller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gefeller (* 1970), deutscher Fotograf
 Wilhelm Gefeller (1906–1983), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdB

Siehe auch:
 Gfeller